Piaggio P.180 Avanti — итальянский административный самолёт, разработанный и производимый итальянской авиастроительной компанией «Пьяджо Аэро» под руководством Пьеро Феррари, вице-президента автомобилестроительной компании «Феррари». 100 % компании входит в холдинг Mubadala Investment Company.

Конструкция самолёта 
Самолёт выполнен по схеме моноплана с передним горизонтальным стабилизатором, Т-образным хвостовым оперением и силовой установкой с толкающими воздушными винтами. Фюзеляж — ламинарного обтекания. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть с аэродинамической схемой «утка», самолёт не относится к этой конфигурации, так как переднее горизонтальное оперение не имеет рулевых поверхностей (рули высоты и направления расположены на хвостовом оперении, элероны — на крыльях, как и в самолётах нормальной аэродинамической схемы). На переднем горизонтальном оперении, однако, расположены закрылки, работающие синхронно с основными закрылками на крыльях.

Выпускается в различных вариантах: административный, лёгкий транспортный, аэрофотосъёмочный, санитарный и т. д.

Самолёт оснащён современными разработками в цифровой системе навигации и управления полетом.

Список эксплуатантов

Частные 
Piaggio P.180 Avanti использовался чартерными, небольшими федеральными авиалиниями, а также как бизнес-самолет. Крупнейшим оператором был AvantAir с 56 бортами, который обанкротился в 2013.

Государственные 

 ВВС
 28 авиаотряд

 Военно-воздушные силы — используется 17 Piaggio P.180 Avanti с 1994
 Сухопутные войска
 Военно-морские силы
 Карабинеры
 Финансовая гвардия
 Береговая охрана
 Полиция
 Служба охраны лесов
 Служба защиты от пожаров
 ENAV

 Королевская конная полиция

 Военно-воздушные силы — 2

 Санитарная авиация (LPR) — 2

 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — 1

Технические данные 

 Длина: 14,41 м
 Размах крыла: 14,03 м
 Высота: 3,97 м
 Площадь крыла: 16 м²
 Масса пустого: 3 400 кг
 Максимальная скорость: 732 км/ч
 Крейсерская скорость: 593 км/ч
 Потолок: 12 500 м
 Скороподъёмность: 899 м/мин (на уровне моря)
 Дальность полёта: 2 592 км (на высоте 11 900 м с аэронавигационным запасом)
 Максимальная взлётная масса: 5 239 кг
 Взлетная масса: 5 489 кг
 Коммерческая загрузка: 907 кг
 Полезная загрузка: 1 860 кг
 Нагрузка на крыло: 327 кг/м²
 Тяговооруженность: 0,24 кВт/кг
 Двигатели: 2× ТВД Pratt & Whitney Canada PT6A-66, 634 кВт каждый.
 Разбег: 869 м
 Пробег: 872 м
 Экипаж: 1-2 пилота
 Пассажировместимость: 9 человек
 Салон: 1,75 м (высота) × 1,85 м (ширина) × 4,45 м (длина)
 Базовая цена: 7 000 000 $

См. также 
 Beechcraft Starship
 OMAC Laser 300
 AASI Jetcruzer

Примечания

Ссылки 

 Piaggio P.180 Avanti на сайте производителя. 

Самолёты Piaggio
Самолёты с толкающими винтами
Самолёты Италии
Административные самолёты
Появились в 1986 году в Италии